Le Dernier Train du Katanga est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Dernier Train du Katanga (The Dark of the Sun), roman de l'écrivain rhodésien Wilbur A. Smith paru en 1965 et publié en français la même année.
 Le Dernier Train du Katanga (The Mercenaries), film britannique de Jack Cardiff, adapté du roman précédent et sorti en 1968.